The Merry Widow è un titolo originale che può riferirsi a:
La vedova allegra – film del 1925 diretto da Erich von Stroheim
La vedova allegra – film del 1934 diretto da Ernst Lubitsch
La vedova allegra – film del 1952 diretto da Curtis Bernhardt

Pagine correlate
La vedova allegra